La bergeronnette est un oiseau ;
 La Bergeronnette de Cuvier (Palaegithalus cuvieri) est le surnom donné à un oiseau fossile découvert en 1781 dans les carrières de gypse de Montmartre, à Paris ;
 La Bergeronnette (Bachstelze en allemand) est un modèle d'hélicoptère de l'armée allemande utilisé par la marine durant la Seconde Guerre mondiale.